In 1932/33 werd het dertiende en laatste voetbalkampioenschap van het Ertsgebergte gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Sturm Beierfeld werd kampioen en plaatste zich zo voor de Midden-Duitse eindronde. De club verloor van VfB Glauchau 1907.

Na dit seizoen kwam de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij aan de macht en werd de competitie grondig geherstructureerd. De overkoepelende voetbalbonden werden afgeschaft en ruimden plaats voor 16 Gauliga's. De clubs uit deze competities werden te licht bevonden voor de Gauliga Sachsen en werd niet geselecteerd. De competities van het Ertsgebergte en Opper-Ertsgebergte bleven wel bestaan als 1. Kreisklasse (derde klasse) onder de Bezirksklasse. Het is niet bekend of er clubs zich wel voor de Bezirksklasse plaatsten of dat ze allen naar de Kreisklasse gingen. Geen enkele clubs slaagde er in ieder geval in om naar de Gauliga te promoveren.

Gauliga

Ertsgebergte

 Play-off

Opperertsgebergte

Finale
 Heen

 Terug

 Beslissende wedstrijd

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

voetbalkampioenschap van het Ertsgebergte
Duits competitievoetbal 1932/33